A Ferrari 575 Maranello é um carro super esportivo feito pela Ferrari a partir de 2003 e foi feita até o final de 2005. É a sucessora da Ferrari 550 Maranello.

Equipada com um motor V12 5.7 48v DOHC de 515cv, câmbio manual de 6 marchas, atinge velocidade máxima de  325 km/h.

Veículos da Ferrari